

Personen
Idenburg (geslacht)
Alexander Willem Frederik Idenburg, een vooraanstaand ARP-politicus in de eerste helft van de twintigste eeuw 
Koos Idenburg, een Nederlands sportbestuurder
Petrus Johannes Idenburg (1898-1989), jurist en bijzonder lector Staatkundige geschiedenis en constitutioneel recht van Afrika
Willem Idenburg, een Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog

Overig
Idenburg (rivier), een rivier in de Indonesische provincie Papoea.